Massachusetts Institute of Technology, een Amerikaanse universiteit
 Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, Rijksprogramma voor investeringen in wegen, spoor en vaarwegen, inmiddels afgekort tot MIRT; de R staat voor Ruimte.
 MIT-licentie, een licentie voor software
 Milli Istihbarat Teskilati, Turkse geheime dienst
 Multidisciplinair Interventie Team